Vlag van Soest (Nederland)
Vlag van Soest (Duitse gemeente)
Vlag van Kreis Soest